GKS Katowice est un club omnisports :

GKS Katowice (football).
GKS Katowice (hockey sur glace).
GKS Katowice (volleyball).